Влади́мир Ковалёв:

 Ковалёв, Владимир Александрович (1950—1987) — советский военный лётчик. Участник Афганской войны, Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Владимир Алексеевич (1935—1999) — краевед, директор Минусинского краеведческого музея (1971—1999).
 Ковалёв, Владимир Анатольевич (род. 1962) — ректор Кузбасского государственного технического университета (с 2011).
 Ковалёв, Владимир Григорьевич (1942—1987) — советский диптеролог и палеоэнтомолог.
 Ковалёв, Владимир Димитриевич (в монашестве Исаия; 1882—1960) — епископ РПЦ, епископ Угличский, викарий Ярославской епархии.
 Ковалёв, Владимир Николаевич (род. 1953) — советский фигурист, тренер.